Federation Cup 1968 var den sjette udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 22 nationer, og alle kampene blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 21. – 26. maj 1968.

Turneringen blev for tredje gang vundet af Australien, som i finalen besejrede Holland med 3-0. Det var første gang, at Holland var i Fed Cup-finalen, og i semifinalen havde hollænderne besejret de forsvarende mestre fra USA med 2-1. Australiens hold bestod af Margaret Court og Kerry Melville, mens Holland blev repræsenteret af Astrid Suurbeck, Marijke Jansen og Lidy Venneboer.

Resultater

Kilder 
 Fed Cup   

Fed Cup
Tennis i 1968
Tennis i Frankrig
Sport i Paris